Der Dreiband Grand Prix 1997/2 war das 71. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 13. bis zum 18. Mai 1997 im österreichischen Velden statt.

Das UMB/BWA-Turnier wurde als „CASINO DREIBAND GRAND PRIX 1997“ ausgetragen.

Geschichte 
Der Niederländer Dick Jaspers gewann in Velden seinen neunten Grand-Prix-Titel. Im Finale bezwang er Torbjörn Blomdahl mit 3:1 Sätzen. Platz drei sicherte sich Raimond Burgman durch einen 2:0-Sieg gegen Marco Zanetti.

Turniermodus 
Es wurden drei Qualifikationsrunden gespielt. In der dritten Qualifikationsrunde qualifizierten sich 10 Spieler für die Grundrunde im Hauptturnier und trafen auf 14 gesetzte Spieler. Im Achtelfinale waren weitere vier Spieler gesetzt. Die Qualifikationsrunden und das Spiel um Platz drei wurde mit zwei Gewinnsätzen, das Hauptturnier mit drei Gewinnsätzen gespielt.

In der Endtabelle wurde das Ranking im Viertelfinale nach den Ergebnissen gegen die Besten des Turniers gewertet. Ab Platz 9 zählte der Generaldurchschnitt (GD).

3. Qualifikationsrunde

Hauptturnier

Grundrunde

Ab Achtelfinale 

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: 1. Satz/2. Satz/3. Satz/4. Satz/5. Satz

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1997/2
Karambolageveranstaltung 1997
Billardturnier in Velden am Wörther See